Filogranula copiosa är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Filogranula copiosa ingår i släktet Filogranula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
copiosa